Комаро́во () — село на Украине, находится в Маневичском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0723683001. Население по переписи 2001 года составляет 931 человек. Почтовый индекс — 44651. Телефонный код — 3376. Занимает площадь 2,49 км².

Адрес местного совета 
44651, Волынская область, Маневичский р-н, с.Комарово, ул.Леси Украинская, 1

Ссылки 
 Комарово на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Маневичского района